Ходжейли́ (, ) — город в Каракалпакстане (Узбекистан), административный центр Ходжейлийского района (тумана).

Ходжейлийскому городскому хокимияту (мэрии) подчинён городской посёлок Водник.

Название 
Ходжейли — название города на русском языке. В русскоязычных текстах сайта государственной власти Узбекистана используется также вариант Хужайли.

Название города, которое можно перевести как «место паломников», связано с некрополем Миздахкан. На нём расположен мавзолей, в котором, по среднеазиатской легенде, похоронен Адам — первый человек.

История 
История города Ходжейли (Ходжа эли) специально до сих пор не изучалась. В трудах и исследованиях П. П. Иванова, М. Юлдашева, А. Садыкова, Я. Гулямова, С. К. Камалова, Ю. Брегеля, О. Жалилова, В. Н. Ягодина, М. Мамбетуллаева, Т. Ходжаева, Г. Ходжаниязова, М. Ш. Кдырниязова, М. Туребекова, Х. Есбергенова, О. Юсупова, других историков и археологов освещены различные стороны истории и истории культуры Ходжейли.

В этом отношении большой интерес представляют архивные материалы, касающиеся прошлой жизни города Ходжейли, который на протяжении более 500 лет был центром многочисленных исторических, социальных, культурных и политических событий левобережья Амударьи, одним из главных базаров каракалпаков, казахов, туркмен и хорезмских узбеков.

Ценные сведения о городе Ходжейли, где в прошлых веках побывали европейские и русские купцы, послы, путешественники и ученые-тюркологи, хранятся в архивах Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Астрахани, Ташкента, Хивы, а также в архивных материалах ЦГАРК, ЦГА Ташаузской области, ЦГА Республики Узбекистан.

Начиная с XVII века, в Хивинские посольские дела активно включились люди из рода ходжа, которые считают себя потомками пророка Иакуба и Ходжа Ахмеда Яссауи.

География 
Город расположен в 10 км к западу от Нукуса и связан с ним автомобильным мостом через Амударью. Железнодорожная станция на линии Туркменабад — Макат. Пристань на Амударье (в 11 км к востоку от центра города).

Экономика 
В городе находятся хлопкоочистительный и судоремонтный заводы; хлопкопрядильная, хлопкоткацкая и ковровая фабрики; предприятия пищевой промышленности.

Население 
Ходжейли — 2-й по численности населения город Каракалпакстана после Нукуса и 16-й в Узбекистане. Население насчитывает 104 589 человек (2009).

Известные жители 

 Суньят Рахматуллин (р. 1934) — советский тренер по водным лыжам, инженер.
 Абдулла Кадырбаев (1926—1979) — председатель Комитета народного контроля Каракалпакской АССР.
 Алишер Авезбаев (p. 1971) — чемпион Азиатских игр по боксу в Японии (1994).

Примечания 

Города Каракалпакстана
Населённые пункты Ходжейлийского района
Ходжейли